Ве́рхняя Бава́рия (, ) — один из семи административных округов () земли Баварии в Германии. 

Центр находится в городе Мюнхен.

Административное деление

Демография

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт 
 Сайт по туризму

Ссылки 

Административные округа Германии